Marcio Donasci (Santos, ) é um pintor e ativista cultural brasileiro.

Artista multi-meios, realiza obras como site-specific, context-specific, instalações, pinturas,desenhos,fotografia, intervenção urbana, e desenha directamente sobre as paredes, utiliza materiais em desuso ou lixo, ao resgatar materiais e a realizar obras devolvendo-as para o meio ambiente, usando ora mina de grafite sobre paredes brancas ou coloridas ora tinta sobre materiais translúcidos. 

O artista cria a projeção de desenhos sobre indefinidas superfícies ao transportar o desenho pelo espaço, trazendo o tempo anterior projectado no presente e futuro, um trabalho pontuado na territorialização.

Marcio Donasci tem suas obras em colecções particulares, galerias de arte, instituições culturais na Europa, Estados Unidos e Brasil. Nomeadamente em Cascais, Lisboa, Paris, Texas e São Paulo.

O artista vive e reside em São Paulo. 

Pintores de São Paulo (estado)
Naturais de Santos
Artistas contemporâneos